Pirs Airlock (, som betyder brygga) var en rysk trycksatt modul på den internationella rymdstationen, ISS. 

Modulen användes som dockningsstation för de ryska farkosterna Sojuz och/eller Progress. Modulen användes även som luftsluss vid rymdpromenader i ryska rymddräkter.

Pirs kunde även leda bränsle från dockade farkoster till Zvezda eller Zarja eller tvärtom vara tankstation från rymdstationen till dockade farkoster.

På utsidan av modulen var två Strelakranar monterade. Dessa användes vid rymdpromenader på den ryska delen av rymdstationen.

Den 26 juli 2021 forslades Pirs bort från rymdstationen med hjälp av Progress MS-16, för att ge plats åt den ryska Naukamodulen. Några timmar senare brann som planerat Pris och Progress MS-16 upp i jordens atmosfär.

Anslutningar 
Pirs Airlock har två anslutningar: zenit (upp) och nadir (under).
 Zenit: Här är modulen ansluten till Zvezdas nadirport.
 Nadir: Anslutningsplats för de ryska farkosterna Sojuz och/eller Progress.

Dimensioner och vikt 
 Längd: 4,9 meter
 Diameter: 2,25 meter
 Vikt: Ungefär 3,6 ton
 Volym: 13 m³

Uppskjutning 
Pirs Airlock sköts upp med en Soyuzraket den 14 september 2001. Under transporten till och dockningen med ISS var Pirs monterad på en modifierad servicemodul till en Progress-farkost, kallad . Dockningen skedde automatiskt den 16 september. Pirs installerades av Expedition 3. Den 26 september kopplades servicemodulen loss för att senare brinna upp i atmosfären.

Dockningar

Källor

Fotnoter
 

Internationella rymdstationen
Rymdfartsåret 2001